Kaba (schip), een Japanse torpedobootjagers

Geografie
Kaba (Hongarije), een plaats in Hongarije
Kaba-Kaba, een bestuurslaag in het regentschap Tabanan van de provincie Bali, Indonesië
Kaba (vulkaan), een vulkaan op het eiland Sumatra in Indonesië